Farbpalette bezeichnet:

 Palette (Malkunst), Unterlage, auf der die Malfarben gemischt werden
 die Gesamtheit der Farben, die etwa in einem Gemälde zu erkennen sind oder von einem Künstler bevorzugt werden

Computer(grafik):
 Farbwähler, ein Softwarebedienelement, das dem Anwender die Auswahl einer Farbe ermöglicht
 die für eine .gif-Grafik als verfügbar definierten Farben
 Farbtabelle (Color Look-Up Table), ein Hilfs-Datenformat zur Speicherung von Rastergrafiken; siehe Indizierte Farben
 einen vordefinierten Satz von Farben für Webseiten; siehe Webfarbe

Siehe auch: